

Anno 
 168 o 168 a.C.

Codici 
 168  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kourovskaya presso Ekaterinburg nei monti Urali

Matematica 
 168 – numero